Le mot Kanyon peut renvoyer à : 
 Christopher Klucsaritis, un lutteur ;
 Status-6 Poseidon, une torpille thermonucléaire mise au point par la Russie en 2018.